Машаров (Машарова) — фамилия:

 Машаров, Николай Дмитриевич (1865—1920) — русский предприниматель.
 Машаров, Фёдор Фёдорович (1890—1981) — советский военный деятель, основатель шахматной школы Карелии

 Машарова, Екатерина Ивановна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Машарова, Татьяна Викторовна (род. 1958) — учёный, доктор педагогических наук, профессор.

См. также 
 
 Машары
 Машаро